Луцій Квінкцій () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Квінкціїв:
 Луцій Квінкцій Цинціннат список діячів цього роду, які мали й однаковий когномен Цинціннат.
 Луцій Квінкцій Фламінін — консул 192 року до н. е.
 Луцій Квінкцій — претор 68 року до н. е.